Název Schönfeld má více subjektů:

Sídla v Německu

 Schönfeld (Uckermark) – obec v zemském okrese Ukerská marka v Braniborsku
 Schönfeld (Demmin) – obec v zemském okrese Meklenburská jezerní plošina v Meklenbursku - Předním Pomořansku
 Schönfeld (zemský okres Míšeň) – obec v zemském okrese Míšeň v Sasku
 Schönfeld (zámek) – zámek v horním Sasku, v místní části Schönfeld-Weißig města Drážďany

Německé názvy českých sídel

 německý název města Krásno v okrese Sokolov
 německý název obce Žižkovo Pole v okrese Havlíčkův Brod
 německý název vsi Krásné Pole, části města Chřibská v okrese Děčín
 německý název zaniklé vsi Tuchomyšl v okrese Ústí nad Labem

Německé názvy polských sídel

 německý název vsi Skórka v gmině Krajenka ve Velkopolském vojvodství
 německý název vsi Roztoki v gmině Mezilesí v Dolnoslezském vojvodství
 německý název vsi Żeńsko (Wierzchowo) ves v gmině Wierzchowo v Západopomořanském vojvodství
 německý název čtvrti Łostowice, části města Gdaňsku.

Osoby

 Schönfeldové - český šlechtický rod
 Eduard Schönfeld (1828–1891) – německý astronom
 Avi Schönfeld (*1947) – nizozemsko-izraelský hudební skladatel a pianista
 Pavel Tigrid, původním příjmením Schönfeld (1917–2003) – český spisovatel, novinář a politik

Další
 Schönfeld (planetka) – planetka 5926 v hlavním pásu, objevená Maxem Wolfem v Heidelbergu a pojmenovaná po Eduardu Schönfeldovi
 Schönfeld (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce pojmenovaný po Eduardu Schönfeldovi

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Židovská příjmení